Wilcox podría referirse a:

Empresas 
 Babcock & Wilcox

Lugares

En  
Wilcox (Florida)
Wilcox (Nebraska)
Wilcox (Pensilvania)
Condado de Wilcox (Alabama)
Condado de Wilcox (Georgia)
Municipio de Wilcox (Míchigan)

En  
Wilcox (Saskatchewan)